Alexi Pappas – mezzofondista e siepista statunitense naturalizzata greca
 Chris Pappas – politico statunitense
 Chrístos Pappás – politico greco
 Nikos Pappas – cestista greco
 Tom Pappas – multiplista statunitense